Termenul „Consiliu” se poate referi la:

Colectiv organizat, cu sarcini de conducere, de administrare sau de avizare:
Consiliu de administrație
Consiliu de familie
Consiliu de miniștri
Consiliu de stat
Consiliu de Securitate Națională
Consiliu Județean
Consiliu local
Consiliu regional
Consiliul Legislativ
Consiliul popular sau primărie
Consiliul European
Consiliul Europei
Consiliul Uniunii Europene

Vezi și 
 
Consilier prezidențial
Consiliere 
Consilii budiste

Legături externe